Victor e Tonya Baxter sono due protagonisti della serie di Disney Channel Raven, interpretati rispettivamente da Rondell Sheridan e T'Keyah Crystal Keymáh.

Informazioni sui personaggi
Victor e Tonya sono i genitori di Raven e Cory Baxter.

Tonya nasce negli anni '60 da una madre con poteri psichici. Ha frequentato il college e si è laureata in giurisprudenza, diventando avvocato. Victor invece nasce dodici anni prima di lei ed è il proprietario e cuoco del Chill Grill.

Il loro primo appuntamento fu il 23 giugno 1983, quando Victor la portò ad un piccolo ristorante e lì scoppiò l'amore. I due si sposarono ed ebbero due figli: Raven e Cory.

Voci correlate
Raven Baxter
Cory Baxter
Raven (serie televisiva)
Cory in the House

Personaggi di Raven
Cuochi immaginari
Avvocati immaginari

en:That's So Raven#Characters